Driscoll ist der Familienname folgender 

Personen:
 Agnes Meyer Driscoll (1889–1971), US-amerikanische Kryptologin
 Alfred E. Driscoll (1902–1975), US-amerikanischer Politiker
 Bobby Driscoll (1937–1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Bridget Driscoll (1851–1896), britisches erstes Opfer des Automobilverkehrs
 Daniel A. Driscoll (1875–1955), US-amerikanischer Politiker
 Denis J. Driscoll (1871–1958), US-amerikanischer Politiker
 James Driscoll (* 1986), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Jean Driscoll (* 1966), US-amerikanische Rollstuhlsportlerin

 Julie Driscoll (* 1947), britische Sängerin, siehe Julie Tippetts
 Justin Albert Driscoll (1920–1984), Bischof von Fargo
 Kermit Driscoll (* 1956), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Loren Driscoll (1928–2008), US-amerikanischer Sänger und lyrischer Tenor 
 Mark Driscoll (* 1970), US-amerikanischer evangelikaler Theologe, Pastor, Gemeindegründer, Buchautor und Referent
 Mary Anne Driscoll (* 1950), US-amerikanische Jazzpianistin

 Pat Driscoll (1900–1983), britischer Autorennfahrer
 Paddy Driscoll (1895–1968), US-amerikanischer Footballspieler
 Phil Driscoll (* 1947), US-amerikanischer Sänger, Songwriter, Trompeter und Musikproduzent
 Rebekah Driscoll (* 1980), US-amerikanische Komponistin
 Robin Driscoll (* 1951), britischer Schauspieler und Drehbuchautor 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Driscoll (North Dakota)
 Driscoll (Pennsylvania)
 Driscoll (Texas)
 Driscoll Township (North Dakota)

Geografische Objekte in Antarktika:
 Driscoll-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland
 Driscoll Island, Insel vor der Küste des Marie-Byrd-Land
 Driscoll Point, Landspitze in der Ross Dependency

Siehe auch:
 O’Driscoll, Driscoll’s